Art de rue peut faire référence  à: 

 Théâtre de rue ;
 Art urbain () ;
 Art de rue, album de la Fonky Family sorti en 2001.